Ook! je ezoterický programovací jazyk stvořený Davidem Morganem. Vychází z jazyka Brainfuck (je zamýšlen jako jeho parodie) a stejně jako Brainfuck je turingovsky úplný. Ook! je určen pro orangutany, jazyk se snadno vyslovuje a jeho skladba je jednoduchá k zapamatování.

Autor jazyka Ook! se inspiroval knihovníkem Neviditelné university ze Zeměplochy Terryho Pratchetta. Knihovník je orangutan a dorozumívá se se světem za pomocí různě intonovaných zvuků ook.

Syntaxe
Základním kamenem jazyka Ook! je kromě toho, že banány jsou dobré, 64kB pole, a tři základní elementy, které spojené v páry tvoří příkazy:

 Ook.
 Ook?
 Ook!

Instrukce

Ukázka programu
Typický program Hello world v řeči orangutanů vypadá takto:
Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook.
Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook?
Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook.
Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook.
Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook.
Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook.
Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook!
Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Domácí stránka jazyka Ook!
  A Ruby interpreter for the esoteric Ook! programming language - Ruby interpret pro Ook! a Brainfuck
  Ook# .NET Compiler - Ook! překladač napsaný v .NET 
  Ook! interpreter in Python - Ook! interpret napsaný v Pythonu
 Java Ook!-to-BrainF*** and BrainF***-to-Ook! converter - Automatický převaděč z Ook! na Brainfuck a zpět (.java)

Ezoterické programovací jazyky